CCDC136 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 154 амінокислот, а молекулярна маса — 134 045.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як запліднення, диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки